8e Berg-infanteriebrigade - Argentijnse legereenheid
 8e Infanteriebrigade (Canada) - Canadese legereenheid
 8e Infanteriebrigade (India) - eenheid in India gedurende de Tweede Wereldoorlog
 8e Infanteriebrigade (Libanon) - Libanese legereenheid
 8e Infanteriebrigade (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid